Okot ist der Familienname folgender Personen:

 Dennis Okot (* 1990), ugandischer Fußballspieler
 Mike Okot (* 1958), ugandischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Okoth